Wise County (Texas)
Wise County (Virginia)